Маорийский зуёк () — вид птиц из семейства ржанковых. Обитает в Новой Зеландии, один подвид на Северном, а второй на Южном острове. МСОП присвоил маорийскому зуйку статус CR.

Маори называют эту птицу tūturiwhatu, pukunui или kūkuruatu.

Описание 
Раскрас корпуса зависит от территории проживания особей, а также их половой принадлежности и возрастной категории. Оттенок оперения меняется на протяжении всего существования. В верхней части, а именно области хвоста, шеи, головы и спины, пёрышки имеют коричневато-серое оперение с золотистыми отметинами. Оно помогает особям сливаться с окружающей средой, маскируясь от врагов.

Когда начинаются брачные игры, особи мужской половой принадлежности преображаются. Их чёрные пёрышки обрамляются белой каёмкой. В области горловины берёт своё начало тёмное пятно, которое тянется через брюшную область к зоне хвоста. Такой контраст привлекает птиц противоположного пола и помогает определить, какая особь находится перед глазами.

У женских представительниц также присутствует пятнышко тёмного тона в брюшной секции. Однако оно скорее рыхлое, нежели плотное и узорчатое. Раскраска держится до конца брачного периода, обычно это вторая половина августа. С течением времени перья становятся тусклыми, на смену приходит зимнее одеяние.

Когда берёт своё начало период гнездования, фартук на грудной клетке и брюшке ещё имеется. Но в начале осени пёрышки сменяют друг друга, птица полностью готова к перелёту и зимовке.

Молодняк имеет иную пигментацию оперения. Птенчики в брюшной части покрываются нежнейшими белёсыми перьями. В области спины присутствуют золотисто-серые отметины с полосочками белого тона. У молодняка окрас жёлтый в области живота и грудинки. На этой части обнаруживаются тёмные пятнышки.

Стоит отметить, что ржанки не смогут составить конкуренцию, например, соловью. Однако данные птицы обладают очаровательной песней с множеством интересных звуков. Когда самец начинает петь, он тем самым привлекает самку. Это называется токованием.

Во время брачного периода самец поднимается высоко в воздух и начинает токовать. При этом он красиво и широко размахивает крыльями. Можно сказать, что брачная красивая песня всегда складывается из двух частей (куплетов). В первом случае самец старается издать красивые и довольно сложные свисты.

Такую часть можно назвать неторопливой и самой красивой. Здесь звуки повторяются многократно. При этом между ними можно заметить паузы. Вторая часть несколько торопливая. Звуки происходят без остановки. При этом свисты довольно интересные.

Когда особи начинают беспокоиться в своём жилище, то свист может напоминать печальную и надоедливую интонацию. В этом случае можно заметить однообразные, односложные и многократные звуки. Именно такими же криками особи перекликаются, когда находятся в стае.

Размножение 
Откладывают яйца весной или летом. Гнездо представляет собой всего лишь неглубокую ямку на пляже, расположенную выше максимального уровня прилива.

Галерея

Примечания 

Ржанковые